Johannes (John) Nauwelaerts is een personage bedacht door Ward Hulselmans voor de Vlaamse politieserie Heterdaad. Vijf jaar na het stopzetten van deze serie, dook het personage in 2003 op in Flikken. Van zijn collega's kreeg hij de bijnaam Snorrie. Zowel in Heterdaad als in Flikken werd John Nauwelaerts vertolkt door Jo De Meyere.

Seizoen 5 
John keert met zijn zwaar zieke vrouw Jacqueline terug naar zijn geboortestad Gent. Hier vindt hij een baan als chef van de Dienst Intern Toezicht (D.I.T.). Ook ziet hij hier zijn stiefzoon Bruno weer terug. Bruno wil echter niks van John en zijn moeder weten, omdat hij het zijn moeder nog steeds kwalijk neemt dat ze zijn inmiddels overleden vader in de steek heeft gelaten voor John.

John komt met het team in aanraking als D.I.T. de dood van Sofie onderzoekt. Britt is dan teamcommissaris, maar denkt dat ze hier niet goed in is en wil ontslag nemen. John doet haar echter een opmerkelijk voorstel: zij wordt de nieuwe partner van Merel en hij wordt de nieuwe teamcommissaris, omdat hij ook met "echt" politiewerk wil bezig zijn en niet met de politie controleren. Britt neemt dit voorstel aan en John wordt teamcommissaris.

John doet enkele lijmpogingen met Bruno, maar deze wil hier niets van weten. Het lukt John toch om Bruno eens met Jacqueline te laten eten en Bruno bezoekt haar op haar verjaardag. Als Jacqueline in de laatste aflevering sterft, is toch de laatste wens van Jacqueline uitgekomen: John en Bruno verwerken het verdriet samen en worden echt vader en zoon.

Seizoen 6 
John wordt in de eerste aflevering ontvoerd door de drugsmaffia, die John wil ruilen voor de door de politie in beslag genomen drugs. Anders dreigen ze John dood te schieten. Zover komt het gelukkig niet, maar John wordt wel in zijn arm geschoten en moet een tijdje in het ziekenhuis liggen. Bruno probeert voor zijn vader een medaille voor moed en zelfopoffering te versieren, als mooie afsluiting van zijn carrière. John zelf is echter niet van plan om te stoppen, hij zegt dat hij er nog veel achter zich kan laten die jonger zijn dan hij. Hij wil dit bewijzen en staat binnen de kortste keren terug op het bureau.

Als Patsy de Weert wordt vermoord, begint het geweten van John te knagen. Ooit heeft Patsy de moord op haar man tegenover John bekend, maar heeft nadien die bekentenis weer ingetrokken. Patsy blijkt inderdaad onschuldig te zijn en het team vindt de moordenaar van Patsy en haar man.

Britt schiet tijdens een arrestatie Luc Feiremans neer, de verdachte van een reeks seriemoorden in Nederland en België. Britt heeft hem neergeschoten, omdat ze zag dat Feiremans een wapen had. Dit blijkt een alarmpistool te zijn, en Feiremans verklaart dat hij het wapen aan haar wilde geven. Britt komt in de problemen, maar John helpt haar en Britt wordt vrijgesproken.

Seizoen 7 
Tina Demeester komt het team versterken. John moet in het begin niets van haar hebben, en wil haar zelfs ontslaan. Maar als Tina en Raymond Britt redden, mag Tina toch blijven. John vraagt haar zelfs of ze Officier van de Gerechtelijke Politie wil worden, maar hier heeft ze naar eigen zeggen geen ambitie voor.

John heeft een dag vrij genomen om het graf van Jacqueline schoon te maken. Hier ontmoet hij een vrouw, Brigitte Vandaele, die zegt dat er bloemen van het graf van haar man worden gestolen. John belooft zijn ogen open te houden, en met succes: hij ziet hoe een vrouw bloemen van het graf steelt, maar ze gaat ervan door. John wordt een beetje verliefd op Brigitte.

Als John en Brigitte uit een restaurant komen, zien ze dat Brigittes auto is besmeurd en dat de dader net wegrijdt. John noteert het kenteken en hij kan de vrouw oppakken. Maar er blijkt meer aan de hand: de vrouw die verantwoordelijk is voor de bloemen en de besmeuring, Marianne Van Dijck, beschuldigt Brigitte van moord. Mevrouw Van Dijck was getrouwd met de man met wie Brigitte later is getrouwd. Ze denkt dat Brigitte hem heeft vermoord, en ze krijgt gelijk: Brigitte heeft haar man steeds kleine porties rattengif gegeven. John besluit Brigitte te laten vervolgen voor de moord op haar man.

Seizoen 8 
John Nauwelaerts steunt Marianne Van Dijck met het onderzoek naar haar vermoorde ex-man, en ze groeien steeds dichter naar elkaar toe. Ondertussen wordt Bruno ontvoerd door de Barracudabende en is John niet zeker of zijn zoon nog in leven is. Deze onzekerheid, het niet vlottende onderzoek en de mogelijke betrokkenheid in de zaak worden hem te veel en krijgt een hartaanval.

Seizoen 10 
In seizoen 10 neemt John afscheid van het team. Dit gebeurt in de laatste dubbelaflevering van het seizoen. Wilfried Pasmans vervangt hem als commissaris.

Inconsistenties met Heterdaad 
In Heterdaad meldde John meerdere malen een dochter te hebben, die vermoedelijk geboren is in 1969. Wanneer John opduikt in Flikken, claimt hij slechts één kind te hebben: Bruno Soetaert. Deze fout is door de scenaristen van laatst genoemde serie nooit opgemerkt.

Nauwelaerts